Охо де Агва Гранде има више значења:

 Охо де Агва Гранде (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва Гранде (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва Гранде, Калифорнија (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва Гранде, Кањо Пријето (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва Гранде (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва Гранде (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику